Полинорманд ()  — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся с 1980 года в конце июля - начале августа во французском регионе Нормандия. 

С 1980 по 2002 год проводилась как критериум. С 2003 года гонка проводится на шоссе на дистанции 157 км от Авранша до Сен-Мартен-де-Ландель .

С 2005 года входит в UCI Europe Tour,  имея категорию 1.1.

Велогонка входит в календарь Велошоссейного кубка Франции.

Победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 
  
 Полинорманд (cyclingarchives.com) 
 Полинорманд (cqranking.com) 
 Полинорманд (procyclingstats.com) 
 Полинорманд (memoire-du-cyclisme.eu) 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1980 года
Велогонки во Франции